Товарищеский матч

Ссылки 
 СБОРНАЯ СССР' 1934

Футбол в СССР в 1934 году
1934